Lechintenna puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia nicaeensis.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia segetalis.